Мар-дель-Плата 1958 — шестнадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов, представлявших преимущественно Аргентину. Кроме них, в соревновании участвовали шахматисты из Чили, Перу, Уругвая, США. Единственным европейцем был датчанин Б. Ларсен, который и занял 1-е место, опередив на очко американца У. Ломбарди. На полтора очка от Ломбарди отстала группа аргентинцев в лице О. Панно, Р. Сангинетти и Э. Элисказеса.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1958 год в шахматах